Фюрих () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фюрих, Йозеф фон (1800—1876) — австрийский художник и график, работавший преимущественно над религиозными и историческими сюжетами в живописи.
 Фюрих, Карл (1865—1959) — австрийский композитор и дирижёр.